Hogness ist der Familienname folgender Personen:

 David S. Hogness (1925–2019), US-amerikanischer Biochemiker, Genetiker, Entwicklungsbiologe und Hochschullehrer
 John R. Hogness (1922–2007), US-amerikanischer Mediziner